Trafalgar D. Water Law, mejor conocido simplemente como Trafalgar Law, apodado "El Cirujano de la Muerte", es un personaje ficticio del manga japonés One Piece, escrito y dibujado por Eiichirō Oda. Él fue en su debut uno de los llamados Once Supernovas, piratas novatos cuyas recompensas rebasan los 100 millones de berries, y un miembro de los Siete Guerreros del Mar tras el salto temporal de dos años, hasta su expulsión.

Su recompensa era de 200.000.000 de Berries cuando era un Supernova, tras el salto temporal su recompensa aumentó a 440.000.000 de berries antes de convertirse en un Guerrero del Mar, y tras su expulsión del grupo y sus actos en Dressrosa ascendió a 500.000.000. Tras vencer a la Emperatriz del Mar Charlotte Linlin en la guerra de Onigashima, su recompensa aumentó radicalmente a 3.000.000.000.

Apariencia 
Trafalgar Law es un hombre joven de estatura media, constitución delgada y tez morena. En lo referente a sus rasgos faciales, la expresión de su rostro se caracteriza por unos penetrantes ojos grises con unas ojeras bastante marcadas bajo los surcos, y una mueca en los labios que acostumbra a esbozar una ligera sonrisa. Tiene el cabello negro perennemente cubierto por un sombrero de piel típico de las tierras del norte, además de lucir patillas y una perilla de chivo en la barbilla. Law tiene múltiples tatuajes de color negro y estilo tribal visibles en sus brazos y manos, siendo el más característico el de su mano izquierda, dónde tiene una letra tatuada en negro en cada uno de sus dedos, de modo que todas forman al leerlo la palabra “D-E-A-T-H” (‘’muerte’’ en inglés). También tiene tatuado el Jolly Roger de su tripulación en los antebrazos, y unas extrañas cruces en el dorso de las manos. En sus primeras apariciones, Law viste una sudadera amarilla con capucha y mangas (normalmente arremangadas) de color negro, y el símbolo de la Jolly Roger de la banda pirata que capitanea impreso en el pecho. Law también usa pantalones vaqueros con unas extrañas marcas en las zonas de las rodillas y los tobillos (semejantes las de su sombrero), y zapatos negros y puntiagudos. Él también tiene un par de pendientes de aro pequeños en cada oreja.

Después del salto temporal de dos años, Law cambió su sombrero por una gorra del mismo estilo. En Punk Hazard vestía un abrigo largo y oscuro, con la insignia de su banda pirata en la parte inferior derecha y en la manga derecha del abrigo, con cuello subido. Parece vestir los mismos pantalones y zapatos que hace dos años. También parece tener el pelo un poco más largo.

Personalidad 
Law es un personaje relajado y confiado en sí mismo, mostrando un aspecto muy serio y tenebroso. Es bastante imprudente en su trato con otros piratas e incluso grosero en sus saludos. A pesar de eso, su manera de hablar es sumamente educada y suele hablar formalmente a los demás. Además, Law es de la clase de personas que piensa las cosas antes de hacerlas, y prepara planes de respaldo en caso de fallar los primeros y no se guía por el instinto o la suerte como Luffy, además, al parecer a Law, no le importa mucho si una persona muere o se queda atrás, ya que según el: "Los débiles no pueden elegir como morir". Odia que le den órdenes, se rumorea que es uno de los motivos por el cual dejó la banda de Joker (Doflamingo), además, el al parecer, cree en el One Piece, y al parecer él tiene sueños, por lo cual es rechazado por Joker.

A pesar de su terrible apodo y pésima reputación, pareció llevarse bien con Monkey D. Luffy y Eustass Kidd.

Habilidades 
Law es usuario de una Fruta del Diablo, la Ope Ope no mi (operación operación) la cual le permite crear un gran perímetro que denomina "Room", en el cual puede usar su habilidad como una sala de operaciones. La "Room" tiene el aspecto de una esfera que Law puede aumentar y reducir a voluntad, aunque el tamaño máximo que puede alcanzar se desconoce. Pero las room gastan de su energía de vida, mientras más grande más energía gasta, Smoker explicó los poderes de esta akuma no mi diciendo que siempre y cuando estés dentro de su "room" debes considerarte un paciente en una sala de operaciones en la cual Law es cirujano.

 Room (ルーム, Rūmu): En el manga en español se le ha llamado a este ataque "área". Esta peculiar habilidad de combate se basa en su capacidad para generar un perímetro delimitante que le permite desfragmentar a todos los enemigos que esa "habitación" contenga. Acostumbra a emplear una especie de larga espada (similar a una katana pero de mayores proporciones, podría ser un Nodachi) que lleva siempre consigo. Es uno de los poderes más complejos y extraños que se han visto hasta ahora en la serie. Además, también ha demostrado tener habilidades como escudo protector. Antes del salto temporal, el área que abarcaba este perímetro era reducida, de apenas unos metros de diámetro. Tras el salto temporal, durante la batalla contra los marines en Punk Hazard, se vio que el perímetro del área creado por Law ha aumentado mucho hasta abarcar el centenar de metros de diámetro.

 Shambles (シャンブルズ, Shanburuzu): En el manga en español se ha llamado a este ataque "desmembración". Tras haber usado el Room y haber desfragmentado a su adversario, Law puede intercambiar las posiciones de los objetos. Como hizo con la cabeza de un marine al cambiarla por una bala de cañón que se dirigía hacia él, haciendo que el daño lo recibiese el marine. También puede emplear su habilidad . También, al parecer, es un excelente cirujano, ya que pudo operar a Luffy y a Jinbe, que tenían heridas de gran gravedad, y en unas condiciones realmente difíciles debido a las turbulencias provocadas por los ataques mandados por Borsalino y Kuzan y por las precipitaciones propias de la huida. Los intercambios dentro del "Room" no se limitan a partes del cuerpo, sino que también puede intercambiar las mentes de las personas. Los efectos de estos cambios, ya sean a nivel físico o mental, permanecen cuando se cancela el "Room" y solo pueden ser deshechos por el mismo Law.

 Tact (タクト, Takuto): Law puede hacer levitar objetos que se encuentran dentro del área de su habilidad sin necesidad de haberlos cortado primero, incluso si estos son enormes y no necesariamente que sean sólidos, Law hizo levitar el barco de los marines y una cantidad de agua al usar esta técnica.

 Mes (メス, Mesu, literalmente Bisturí) Tras haber usado su Room, Law mientras esté cerca de su enemigo puede quitarle el corazón y dejarlo KO. Al parecer usó esta técnica para atrapar a los 100 piratas y convertirse en Shichibukai. También lo usó contra el Vice - Almirante Smoker. No obstante, la persona sin corazón puede seguir con vida mientras no se dañe el corazón. Atacar el corazón en cuestión redunda en una notable cantidad de daño para el dueño como si de un muñeco vudú se tratase (Vergo empleó esta estratagema para dañar al propio Law). Destruir el corazón acarrea la muerte de su dueño (se vio cuando Caesar apuñaló el corazón de Monet y ésta cayó muerta)

 Scan (スキャン, Sukyan): Con esta técnica, Law puede para trasladar de lugar a personas, objetos y todo tipo de substancias; se usó por primera vez en medio de una peleaba junto a su tripulación cuando cambió de lugar a su subcapitán Bepo y posicionó a Jean Bart en su lugar para salvar a su compañero y que este último recibiera el ataque, en la saga de Punk Hazard, se supo su nombre tras cambiar un Den Den Mushi a un Marine del G-5.

 Counter Shock (カウンターショック, Kauntā Shokku):Law coloca sus dos manos sobre el pecho de su oponente y libera una fuerte shock eléctrico como si se tratara de un desfibrilador. Fue lo suficientemente fuerte como para derrotar a Scotch. Esta es la única técnica ofensiva que Law se ha utilizado hasta ahora, que puede causar daños graves a sus oponentes.

Tripulación 
Dentro de su tripulación (vestida extrañamante con trajes de astronautas), destacan los siguientes miembros:

 Bepo: Es un oso polar, vestido de traje espacial anaranjado, capaz de hablar, y de practicar artes marciales. Tiene una personalidad un tanto extraña: golpea brutalmente a todos sus enemigos, y de inmediato, pide perdón y se deprime por ocasionarles daño. Es nativo de la isla Zou, de donde provienen la tribu mink, una extraña raza de animales que pueden hablar con las personas.

 Jean Bart: Es un enorme hombre, de apariencia terrible. Él era un esclavo de uno de los Nobles Mundiales, pero cuando Luffy y su banda golpearon a Charloss Sei, hijo del dueño de Jean, Law lo liberó, puesto que sabía que era un temido capitán pirata. Jean, encantado de haber sido salvado por Law, le agradeció ser rescatado, le aseguró lealtad y se unió a él. Bepo le considera novato y le dijo que puesto que es nuevo, estará un rango menos que él.

 Penguin: Un chico tímido con un gorro en forma de pingüino que tapa la parte superior de su cara.

 Shachi: Un chico parecido a Peguin, pero con cabello oscuro en lugar de rubio.

Historia

Pasado
Su verdadero nombre es Trafalgar D Water Law. Law es Originario del North Blue, de una Ciudad llamada "Ciudad Blanca" del país Flevance. Un país que se había hecho muy rico y poderoso debido al descubrimiento de la metalurgia y del descubrimiento del "plomo ámbar", un elemento sumamente extraño y moldeable, pero que por desgracia, dejó marcados a sus habitantes con una enfermedad de envenenamiento por metal. Law y su familia habían sido descendientes de familias que habían sido infectadas, por tanto, el también moriría eventualmente, a los 10 años o menos.

Un día el gobierno mundial había declarado con pandemia la Ciudad Blanca, y finalmente decidieron exterminarla por el bien de las naciones vecinas quemando toda la ciudad y exterminando a sus habitantes, quienes se defendieron provocando una guerra. Los padres de Law quienes eran médicos que trataban de encontrar una cura al mal generacional de la Ciudad Blanca, su hermana menor Lami y muchos ciudadanos fueron exterminados. Law sobrevivió gracias a que se refugió en una pila de personas muertas.

Conociendo a Doflamingo y Rocinante

Tras este hecho, Law se enfurecería mucho y prometería que iba a exterminar a todas las personas a su alrededor como venganza por lo sucedido. Debido a ello, Law decidió unirse a la tripulación del que más adelante sería shichibukai: Donquixote Doflamingo, y para demostrar su valentía, fue cubierto de explosivos a ver al mismo Doflamingo para que lo reclutara. Vista su determinación, Doflamingo acepta que se una.

Tras esto, Diamante y Trébol, dos de los líderes supremos de la tripulación deciden entrevistarlo y preguntarle por qué tiene tanto afan de matar a la gente y de su esperanza de vida. Law contesta que no le tiene miedo a la muerte y que acabara con todo, pero Diamante le advierte que no debe tomar a la ligera a los piratas. Le rebela que en su tripulación están bienvenidos los niños, aunque estos terminan huyendo o muriendo a los dos días. Después le presenta a los únicos dos niños que habían pasado las pruebas: Baby 5 y Buffalo. Aquí Law conocería a la persona que marcaría su vida para siempre: Corazón, un líder supremo, quien es aparte el hermano menor de Doflamingo. Tras conocerse brevemente, Corazón tira por la ventana a Law, ya que según Diamante, un suceso hace tiempo hizo que enmudeciera y que odiara a los niños. Law caería a una montaña de metales y se lastimaría, prometiendo que se vengaría de Corazón.

Law tarda una semana en recuperarse de la terrible caída, y lo haría justo en un banquete de la Donquixote Family. Law, furioso, le advierte a Corazón que tomaría venganza por lo sucedido, a lo que Corazón simplemente le ignora. Doflamingo le advierte que puede hacer lo que se le de la gana, pero que no debe de tratar de lastimar a Corazón, ya que además de ser su auténtico hermano menor, Doflamingo no permite que nadie lastime ni se burle de su tripulación, a la que considera su única familia. Law insiste en que se vengará, cosa que pone de malas a Baby 5, quien le da un golpe, a lo que Law le responde con una cara sombría.

Poco después, y durante un ataque a una ciudad, Law agarraría desprevenido a Corazón y le clavaría un cuchillo por la espalda. Hecho que Buffalo vería y que de inmediato reportaría a Doflamingo. Para evitarlo, Law trató de sobornar a Buffalo comprándole un helado, cosa que funcionaría con Buffalo, pero no evitaría que Giolla y Machvise lograran capturarlo cuando estuvo a punto de darse a la fuga.

Para su mala fortuna, ve que Corazón sigue vivo y prácticamente ileso de su ataque. Esperando su inminente muerte, Law escucharía la reprimenda de Doflamingo. Para su sorpresa, Doflamingo está encantado de la actitud sombría y terrible de Law, y le da la bienvenida oficial a los piratas de Donquixote, prometiéndole que ambos encontrarían una Fruta del diablo que ayude a Law para aliviar su enfermedad para siempre, y que eventualmente él se convierta en su mano derecha. Law acepta esto, aunque sin mucha ilusión, pues no cree que su enfermedad tenga cura. 

Con el pasar de los años, Law empieza a aprender tácticas de batalla de Doflamingo, técnicas de disparo de otro líder llamado Gladius, técnicas de lucha cuerpo a cuerpo con otro líder llamado Lao G, técnicas de esgrima con el líder supremo Diamante. Todo esto hizo al final de Law un luchador excepcional.

Un día, mientras platicaban Buffalo, Baby 5 y él, este les rebela su verdadero nombre, el cual trae una "D" en su apellido. Corazón se entera de ello y por primera vez habla con Law. Corazón, furioso y a la vez muy asustado, le pide a Law que se vaya pronto de la tripulación de Doflamingo, ya que si en verdad es un descendiente de los "D", Doflamingo acabará con el de inmediato.

La aventura en busca de una cura
Corazón se lleva a law a un viaje para encontrar su cura de su enfermedad, Corazón y Law van por hospital a hospital, pero todos los hospitales tienen miedo de Law ya que él tiene una enfermedad "contagiosa" eso causa que corazón destruya (queme) a todos los hospitales, 
en medio de un viaje hacia una isla corazón recibe una llamada de Doflamigo diciendo que el (Doflamingo) quiere que se coma la ope ope no mi que unos piratas se la iban a dar a unos marinos y ellos (la familia de Doflamingo) van a sacar al fruta antes de que los piratas se la den a los marinos.
Entonces cuando Corazón escucha esto el supo que corría peligro ya que no hay persona que se pueda comer dos frutas del diablo (excepto barbanegra en la guerra de marineford) y no le podía decir esto a Doflamingo ya que, Doflamingo lo podía matar por no decirle esto antes.

Aventura en la isla Minion
En la isla minion (donde estaban los piratas con la ope ope no mi) Corazón y Law van a buscar antes que Doflamingo o los marinos la fruta del diablo para que Law se la coma y se cure de su enfermedad 
Corazón deja a Law en un lugar y él va a buscar a la fruta del diablo ya que Law ya está muy débil, Corazón logra con éxito robar la fruta pero unos piratas lo persiguen y ya que él tiene como una "costumbre" de caerse, él se cae y ahí unos piratas le disparan, después Corazón logra escaparse y volver donde estaba Law para darle la fruta del diablo , Doflamingo entra a la isla minion y se entera que hay alguien que ya se robó la fruta y se enoja entonces el hace uno de sus poderes llamado la jaula de pájaros para que nadie de la isla salga, Corazón se da cuenta de esto y le mete la fruta del diablo a la boca de Law obligando le a comer la fruta, también le dice que tiene que ir con los marinos y darle un papel, y que es muy importante para que Dressrosa se salve, Law no quiso ir al ver la condición crítica de Corazón, pero al final termina yendo y se encuentra con unos marinos y Vergo (un ejecutivo de Doflamingo) Vergo lo lee y le pide a Law que lo lleve donde su amigo herido ya que Law cuando se encontró con Vergo le da el papel y le pide ayuda, Law lleva a Vergo donde Corazón y a este sin querer le sale una palabra eso hace que Vergo llame a Doflamingo diciéndole que aquí esta Corazón y él puede hablar, al enterarse esto Doflamingo decide ir de inmediato donde estaba el y Corazón sabe que el no puede escapar de Doflamingo así que el decide ocultar a Law en una de las cajas donde había un tesoro. Al meter a Law en la caja Corazón pone una esfera el rededor de Law con su poder de su fruta del diablo para que Doflamingo no escuche a Law llorar ni hablar, Doflamingo termina matando a Corazón. Law se termina huyendo de Doflamimgo cuando se sale del cofre y sale corriendo mientras se llora por la pérdida de su amigo.

Archipiélago Sabaody 
Es uno de los piratas del grupo de los Once Supernovas. Es un pirata originario del North Blue y capitán de los piratas de Heart.

Se ofrece una recompensa de 200.000.000 berries por su cabeza. Eustass Kidd revela que no tiene buenos rumores sobre él, al igual que sus modales con las personas. Esto lo demuestra el propio Law al hacerle una grosería al propio Kidd apenas al saludarlo. Law también es el que advierte a Luffy que debe tener cuidado, pues por alguna razón, los marinos ya estaban rodeando la Casa de Subastas aún antes del incidente con el Noble Mundial.

Junto a Kidd, se une a Luffy para derrotar a los marinos que los atacan fuera de la Casa de Subastas. Después de derrotarlos, Law prosigue su escape, pues no desea enfrentarse a un Almirante.

Sin embargo, en su huida se tropieza una vez más con Kidd, quien estaba luchando contra un Pacifista. Ambos piratas inician la lucha contra el Pacifista. Se desconoce el desenlace de la misma, pero al parecer consiguió escapar del robot pues más tarde, al igual que el resto de supernovas, se le ve observando la guerra entre la tripulación y aliados de Barbablanca contra la Marina en las gigantescas pantallas de Shabody y comentando al respecto.
  
Más adelante Trafalgar Law reaparece en Marineford, surgiendo de un submarino, y ordena a Buggy que le entrege a Jimbei y sobre todo a Luffy para curarlos, aclarando que aunque en el futuro Luffy pueda ser su enemigo, él, siendo doctor, lo ayudará a salir vivo de esa guerra, ya que sería penoso que muriera allí y sin poder defenderse.

Cuando la guerra se vuelve más intensa, Law le pide a Buggy que tire a Luffy y a Jimbei a su barco, pero justo en ese momento Kizaru ataca a Buggy y los deja caer al barco de Law, Jean Bart atrapa a ambos piratas y ordena sumergir el submarino, pero cuando intentan escapar Kizaru se dispone a detenerlos. Por suerte la distracción de Coby y los piratas de Shanks les permitieron abandonar el campo de batalla, pero justo antes de sumergirse Buggy le entregó a Law el sombrero de paja de Luffy, ya que Shanks le pidió que lo hiciera, a cambio de un tesoro (lo cual era mentira). En ese momento Law estaba supervisando el tratamiento médico de Luffy y Jimbei mientras dejaba el sombrero en una mesa, cuando el submarino lograba sumergirse y escapar de Aokiji y Kizaru.

Tras la Guerra
Más tarde Boa Hancock e Ivankov llegan a través de barcos de la Marina, Law sale del submarino e informa que hizo todo lo que podía y que Luffy continúa en condiciones críticas. Cuando Ivankov le preguntó si era un amigo de Luffy le responde que no y que tampoco tenía la obligación de salvarlo. Se ofrece para hacer una excusa de por qué está cuidando a Luffy, Ivankov solo afirma que él no tenía necesidad ya que Law solo estaba siguiendo sus instintos. Jinbei entonces se despierta y le da las gracias a Law por salvarlos a él y a Luffy, solo para que éste le diga sin rodeos a Jinbei que necesita descansar o morirá.

Después de la llegada de su tripulación a Amazon Lily le dijo a Jinbei que si Luffy continuaba luchando se abrirían de nuevo sus heridas, y que podría morir esta vez. Más tarde se le vio mirando el sombrero de paja de luffy con una mirada curiosa en su rostro.

Después de un rato él y su tripulación ven a Silvers Rayleigh venciendo a un rey del mar y nadando hasta la orilla. Él les dice que su barco naufragó por una tormenta, pero la tripulación de Law se cuestiona cómo es posible que haya nadado desde el lugar de la tormenta, estando Amazon Lily en el Calm Belt. Law le da el sombrero de paja de Luffy y parte a navegar. Habla de Rayleigh y la tormenta por un "D" con una sonrisa en su cara mientras navega lejos.

Tras partir de la isla Amazon Lily, Law revela que no quiere entrar inmediatamente en el Nuevo Mundo. Prefiere, según sus palabras, "robar el trono apropiado".

Punk Hazard 
Dos años después, Law se convierte en Shichibukai y parece estar relacionado con la trama de la isla Punk Hazard. Smoker revela que consiguió el puesto de Shichibukai tras conseguir el corazón de 100 piratas sumamente poderosos y ofrecercelos al gobierno mundial.

Smoker lucha con él para saber qué pasa en la isla pero Law, con su técnica "mes" como golpe final, vence a Smoker en el duelo arrebatándole su corazón y guardándolo en un cubito de hielo para impedir que el poder de la logia de Smoker vuelva a recuperar su órgano. Justo después se encuentra con Luffy.

Después de eso, le dice a Luffy que lo vera más tarde ya que tiene algunos asuntos que hablar con él. Después de tener una conversación con C.C, este sale del centro de investigación y va donde estaba Luffy y derrota fácilmente a uno de los hermanos Jeti(que estaban peleando con Luffy), acto seguido le propone a Luffy hacer una alianza con el fin de derrotar a uno de los Yonkou, a lo que Luffy, tras preguntar de qué Yonkou se trata, (se trataba de kaidou) acepta. Luego van junto con Luffy a comunicarle la noticia a su tripulación, cosa que a esta no le agrada, pero lo terminan aceptando, luego Law va con Chopper al centro de investigación.

Pero por motivos desconocidos, después de separarse de Chopper, se encuentra con tipo llamado Vergo. Más tarde se revela que Vergo es un vice-almirante y miembro de la tripulación de Joker. Law queda agonizando y es rematado con el haki de Vergo. Después, vuelve aparecer en una celda encerrado con Luffy, Robin, Franky, Smoker y Tashigi, que habían sido derrotados por C.C, y revela que fue miembro de la tripulación de Joker hace mucho tiempo, y también dice que "Joker" era un apodo, y que el que estaba detrás de todo era un Shichibukai: "Donquixote Doflamingo".

Tras Caesar haber señalado cual sería el destino de Law y compañía, Vergo Monet y el científico C.C. salen de la habitación. Aquí Law revela su plan: no todas las esposas eran de kairoseki, por lo tanto, las suyas las puede deshacer usando sus habilidades. Tras negociar con Smoker la entrega de su corazón a cambio de distraer a Vergo; Law le indica a Luffy que debe secuestrar a Caesar inmediatamente antes de que haga algún movimiento.

Tras eso, Law se dirige a un compleajo secreto en el laboratorio. Vergo se da cuenta de esto mientras lucha con algunos de sus ex compañeros marines, y de inmediato se pone en contacto con Joker. Vergo le comunica que Law está en la sala de un extraño petróleo llamado SAD; y que el acceso a este laboratorio fue la razón por la que se convirtió en Shichibukai. Tras confirmar esto, Joker le ordena a Vergo que acabe con la vida de Law de una forma sumamente violenta. Vergo le promete traer una oreja de Law como prueba de su asesinato.

En tanto, Law se dispone a destruir la fábrica del SAD. Pero antes de hacer un movimiento, de nueva cuenta comienza a desmayarse y a sentirse mal, Vergo revela el porqué: Law hizo un trato con Caesar de que a cambio de que paseara a sus anchas por Punk Hazard, Law debía darle su corazón; como garantía, Caesar ofreció el corazón de Monet. Con lo que Law no contaba fue que Vergo se quedaría con su corazón. Esta aprovecharía para debilitar a Law. Deseperadamente, Law intenta luchar con él, pero Vergo tiene la ventaja al aplastar el corazón de Law. Justo en ese momento, aparece Smoker, quien reta a una batalla a Vergo.

Smoker lucha con Vergo, pero no consigue hacerle daño, todo lo contrario, Vergo parece estar ganando la batalla. De repente, Law avisa que finalmente le ha robado su corazón. Vergo se da cuenta tarde que Smoker solo estaba ganando tiempo para distraerlo y así Law pudiera recuperar su corazón. Vergo enfurece y derriba a Smoker. Después se dirige para acabar con Law. Law le pregunta a Vergo si Joker está escuchando la conversación. Doflamingo le responde con una amenaza: Vergo utilizara todo su poder para acabar a Law, algo que le es traumático porque en el pasado Vergo había derrotado a Law en una batalla. Law, sin amilanarse, corta por la mitad a Vergo; en el proceso, destruye toda la fábrica del SAD, lanzándole una advertencia a Joker de que ahora será el que mueva los engranes de la nueva era.

Desembarcando en Dressrosa
Al llegar a Dressrosa,  Law y los sombrero de paja hacen un plan para derrotar a Doflamingo.  Él también avisa que tiene una vivere card de su tripulación y que su tripulación está en una isla más s lejana

Green Bit
Luego de que Law llegara con Nico Robin y Ussop a la costa de Green Bit esperan y Law les ordena a estos dos vigilar y prepararse para la llegada de Doflamingo. Luego de que Ussop y Robin fueran secuestrados por los tonttatas, Law pelea contra el almirante Fujitora y Doflamingo.

La Jaula de pájaros
Toricago (la jaula de pájaros) es una técnica de Doflamingo que utiliza para atrapar al reino de Dressrosa

Batalla decisiva en el palacio real
Law queda gravemente herido, Doflamingo trata de matarlo y Luffy lo impide, a pesar de esto Doflamingo le corta un brazo pero después lo recupera gracias a la princesa de los tonttata y leo

Referencias 

Personajes de One Piece

fr:Personnages de la saga Barbe Blanche#Arc Archipel Sabaody